Une artère thoracique peut désigner :
 l'artère thoracique interne (ou artère mammaire interne),
 l'artère thoracique latérale.